German Masters 2017 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 1-5 lutego 2017 roku. Miejscem rozegrania była hala Tempodrom w stolicy Niemiec.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 €
II miejsce: 35 000 €
Półfinalista: 20 000 €
Ćwierćfinalista: 10 000 €
Runda 2: 5000 €
Runda 1: 4000 €
Ostatnia 64: 2000 €

Najwyższy break: 4000 €

Łączna pula nagród: 367 000 €

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 6-9 grudnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe fazy kwalifikacyjnej

Linki zewnętrzne 
 German Masters 2017 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2017 w sporcie
2017 w Niemczech
German Masters
Sport w Berlinie